Velika nagrada Argentine 1954 je bila prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1954. Odvijala se je 17. januarja 1954.

Jean Behra in Mike Hawthorn sta bila diskvalificirana zaradi nedovoljene pomoči pri speljevanju. Prve točke je osvojil Élie Bayol.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Maserati
| 87
| 3:00:55,8
| 3
| 8
|-
! 2
| 10
|  Nino Farina
| Ferrari
| 87
| + 1:19,0
| 1
| 6
|-
! 3
| 12
|  José Froilán González
| Ferrari
| 87
| + 2:01,0
| 2
| 5
|-
! 4
| 26
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 86
| +1 krog
| 5
| 3
|-
! 5
| 20
|  Élie Bayol
| Gordini
| 85
| +2 kroga
| 15
| 2
|-
! 6
| 28
|  Harry Schell
| Maserati
| 84
| +3 krogi
| 11
|
|-
! 7
| 8
|  Princ Bira
| Maserati
| 83
| +4 krogi
| 10
|
|-
! 8
| 30
|  Toulo de Graffenried
| Maserati
| 83
| +4 krogi
| 13
|
|-
! 9
| 16
|  Umberto Maglioli
| Ferrari
| 82
| +5 krogov
| 12
|
|-
! DSQ
| 18
|  Jean Behra
| Gordini
| 61
| Diskvalifikacija
| 17
|
|-
! DSQ
| 14
|  Mike Hawthorn
| Ferrari
| 52
| Diskvalifikacija
| 4
|
|-
! Ods
| 4
|  Onofre Marimón
| Maserati
| 48
| Motor
| 6
|
|-
! Ods
| 32
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 37
| Puščanje olja
| 8
|
|-
! Ods
| 22
|  Roger Loyer
| Gordini
| 19
| Pritisk olja
| 16
|
|-
! Ods
| 34
|  Jorge Daponte
| Maserati
| 19
| Menjalnik
| 18
|
|-
! Ods
| 24
|  Louis Rosier
| Ferrari
| 1
| Trčenje
| 14
|
|-
! DNS
| 6
|  Luigi Musso
| Maserati
|
| Motor
| 7
|
|-
! DNS
| 36
|  Carlos Menditeguy
| Maserati
|
| Motor
| 9
|
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1954
1954